Жирайр Шагоян (; ) — армянский футболист, полузащитник ереванского клуба «Арарат-Армения», играет на правах аренды за софийский ЦСКА. Игрок сборной Армении.

В сезоне-2017/18 играл в команде первой лиги «Аван Академия» / «Арарат Москва» (Ереван). В армянской премьер-лиге дебютировал в чемпионском для команды (сменившей название на «Арарат-Армения») сезоне-2018/19. В сезонах 2019/20 и 2020/21 играл на правах аренды в клубе первой лиги ЦСКА (Ереван), в сезоне 2019/20 забил 23 мяча, в следующем сезоне выиграл гонку бомбардиров первой лиги (по данным сайта Федерации футбола Армении забил 28 мячей, по данным сайта transfermarkt.com — 31 мяч), команда ЦСКА заняла в эти сезоны 4-е и 2-е места, соответственно. В сентябре 2022 года перешёл в софийский ЦСКА на правах аренды.

Дебютировал за сборную Армении 28 марта 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, выйдя на замену в матче против сборной Исландии (2:0).

Статистика выступлений

За клубы 

 Источник: transfermarkt.com

За сборную Армении

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ffa.am
 Профиль на сайте sport-express.ru
 Профиль на сайте soccer.ru

Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Футболисты Армении
Игроки ФК «Арарат-Армения»
Игроки ФК «Арарат-Армения-2»
Игроки ФК ЦСКА Ереван